Меуччи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Меуччи, Антонио — итальянский учёный
 Меуччи, Даниэле — итальянский легкоатлет